Liebenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Liebenberg (Grünheide (Mark)), Wohnplatz der Gemeinde Grünheide (Mark), Brandenburg, siehe Kienbaum (Grünheide (Mark)) – Liebenberg und Liebenberger See – Liebenberg
 Liebenberg (Löwenberger Land), Ortsteil in der Gemeinde Löwenberger Land, Brandenburg
 Liebenberg (Gemeinde Ludweis-Aigen), Katastralgemeinde von Ludweis-Aigen, Niederösterreich
 Liebenberg (Gemeinde Uttendorf), Ortslage bei Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Liebenberg, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Klon (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Liebenberg (Bayerischer Wald), Berg (601 m) bei Rattenberg (Niederbayern)
 Schloss Liebenberg, Schloss in Brandenburg
 Ruine Liebenberg (Tösstal), Burgruine im Kanton Zürich
 Ruine Liebenberg (Waldviertel), Burgruine bei Ludweis-Aigen, Niederösterreich

Liebenberg ist der Name folgender Personen:
 ein ehemaliges österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Liebenberg (Adelsgeschlecht)
 
 Adolf Ritter von Liebenberg de Zsittin (1851–1922), österreichischer Pflanzenbauwissenschaftler
 Andreas Jacobus Liebenberg (1938–1998), südafrikanischer Kommandeur
 Brian Liebenberg (* 1979), französischer Rugby-Union-Spieler
 Eva Liebenberg (1890–1971), deutsche Opern- und Konzertsängerin
 Ignaz von Liebenberg de Zsittin (1772–1844), österreichischer Schafzüchter und Wollhändler
 Johann Andreas von Liebenberg (1627–1683), Wiener Bürgermeister
 Lee-Anne Liebenberg (* 1982), südafrikanische Stuntfrau, Kampfkünstlerin, Schauspielerin, Model
 Otto Liebenberg (1913–1993), deutscher Tierzuchtwissenschaftler und Hochschullehrer.

Siehe auch:
 Liebenberger Kreis
 Liebenberg-Syndrom
 Lieberg
 Liebenburg (Begriffsklärung)